Культура народа конго (баконго) в центральной Африке, входящей в этническую макрогруппу банту.
 Культура Республики Конго
 Демократическая Республика Конго#Культура (ДР Конго, занимая 2-е место на континенте, где проживает более 200 народов и народностей с 242 языками, отличается значительным этнокультурным разнообразием)